Карам:

 Карам — село в Казачинско-Ленском районе Иркутской области России.
 Карам, Ад Аби (род. 1937) — епископ сиднейский Маронитской католической церкви.
 Карам, Антуан (род. 1950) — гвианский политик.
 Карам, Нажуа (род. 1966) — ливанская певица.
 Карам Бей, Юсеф (1823—1889) — вождь маронитов Ливана, руководитель антитурецкого восстания 1866—1867 гг.